Hihifo es un pueblo de la isla de Niuatoputapu, Reino de Tonga. Está situado en el lado oeste de Niuatoputapu. Falehau y Vaipoa son los otros pueblos de la isla. 

Hihifo fue afectada por el terremoto de Samoa en 2009, dejando destrucción y gran número muertos.

Referencias 

Localidades de Tonga